Collie é uma categoria que engloba algumas raças de cães pastores de origem bretã. Por Collie você pode estar à procura de:

Bearded Collie 
Border Collie 
Rough Collie 
Smooth Collie
Desambiguação